Ženská čtyřhra Mallorca Open 2016 probíhala v polovině června 2016. Do deblové soutěže premiérového ročníku mallorského tenisového turnaje, konaného na trávě, nastoupilo šestnáct dvojic.

Vítězem čtyřhry se stal čtvrtý nasazený kanadsko-španělský pár Gabriela Dabrowská a María José Martínezová Sánchezová, který ve finále zdolal německou dvojici Anna-Lena Friedsamová a Laura Siegemundová ve dvou setech 6–4 a 6–2.

Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů a při osmé společné účasti získaly premiérový vavřín. Dabrowská vybojovala třetí kariérní trofej na okruhu WTA Tour a pro Martínezovou Sánchezovou to byl sedmnáctý deblový titul a první po čtyřleté pauze.

Nasazení párů 
  Raquel Atawová /  Abigail Spearsová (čtvrtfinále)
  Anabel Medinaová Garriguesová /  Arantxa Parraová Santonjaová (1. kolo)
  Eri Hozumiová /  Miju Katová (čtvrtfinále)
  'Gabriela Dabrowská /  María José Martínezová Sánchezová (vítězky)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Mallorca Open
Tenis ve Španělsku v roce 2016
WTA Tour 2016